Вильянуэва-де-лос-Кастильехос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андевало. Занимает площадь 264 км². Расстояние — 47 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Villanueva de los Castillejos

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы